Puchar Świata w bobslejach 2008/2009 rozpoczął się 24 listopada w Winterbergu, a zakończył 14 lutego 2009 w Park City. Najważniejszą imprezą sezonu były mistrzostwa świata w Lake Placid.

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacje

Dwójka kobiet

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Kombinacja mężczyzn 
Do klasyfikacji kombinacji mężczyzn brane są pod uwagę dwójki oraz czwórki

Przypisy 

2008 w bobslejach
2009 w bobslejach
Puchar Świata w bobslejach